Walter — иноязычная форма записи английской фамилии Уолтер или немецкого имени Вальтер. Немецкая фамилия Вальтер пишется как Walther, и так же называется оружейная компания.

Слово, записанное латиницей, может обозначать:

 
 Walter de Gruyter — немецкое научное издательство, специализирующееся на издании академической литературы.

 См. также
 Walther
 Валтер
 Вальтер
 Вольтер